Dark Castle Entertainment — является отделением Silver Pictures, чьё производство связано с Warner Bros. Компания была создана в 1999 году Джоэлом Сильвером, Робертом Земекисом и Гилбертом Адлером. Сьюзан Дауни была вице-президентом по развитию до февраля 2009 года, срок ограничен её пребыванием на посту вице-президента по производству в материнской компании Silver Pictures.

Название компании — это дань уважения Уильяму Каслу (), режиссёру фильмов ужасов в 1950-х и 1960-х годов. Поначалу целью компании было переделывание фильмов ужасов, снятых Каслом. После двух ремейков, он перешёл на производство оригинальных материалов, а также ремейков других фильмов. Начиная с фильма «Рок-н-рольщик», компания начала производить фильмы в других жанрах.

Фильмы

Кассовые сборы фильмов

Примечания 

Кинокомпании США